

Théâtre 
 L'Affaire du courrier de Lyon, drame en 5 actes et 8 tableaux, d'Eugène Moreau, Alfred Delacour, Auguste Maquet et Paul Siraudin, créée en 1850 ;
 L'Affaire du courrier de Lyon, pièce d'Alain Decaux et Robert Hossein, crée au Palais des congrès de Paris en 1988 ;

Cinéma 
 Le Courrier de Lyon ou L'Attaque de la malle-poste, film muet français réalisé par Albert Capellani, sorti en 1911 ;
 L'Affaire du courrier de Lyon, film muet français réalisé par Léon Poirier, sorti en 1923 ;
 L'Affaire du courrier de Lyon, film français réalisé par Claude Autant-Lara et Maurice Lehmann, sorti en 1937 ;

Autres 

 Affaire du courrier de Lyon (1796-1800), affaire criminelle française, qui a inspiré toutes les œuvres précédentes.